

Botanika 
 jagoda – mięsisty owoc zawierający wewnątrz nasiona
 jagoda pozorna – owoc zbudowany z mięsistego, jadalnego dna kwiatowego, na którym rozmieszczone są liczne, niewielkie suche nasiona – niełupki
 jagoda – potoczna nazwa owocu z rodzaju borówka czarna

Nazwy własne 
 Jagoda – imię żeńskie
 Gienrich Jagoda – ludowy komisarz spraw wewnętrznych NKWD w latach 1934-1936
 Jagoda – polska piosenkarka muzyki disco polo

Geografia 
 Jagoda – szczyt w Rudawach Janowickich
 Jagoda – wzgórze w Beskidach Zachodnich
 Jagoda – opuszczona osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa
 Jagoda – wieś w Bułgarii